Віон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Віон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Віон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя